HMS Suffolk je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Suffolk (1680) 
 HMS Suffolk (1694) 
 HMS Suffolk (1765) 
 HMS Suffolk (1903) 
 HMS Suffolk (1926)

Imena ladij Kraljeve vojne mornarice